Heerlijkheid Eckart, een voormalige heerlijkheid in Eindhoven, Nederland
 Eckart (buurt), een buurt in Woensel in de gemeente Eindhoven, Nederland